São Miguel Arcanjo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel Arcanjo (ort), São Paulo, 
 São Miguel Arcanjo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar